Кляйн-Роган (нім. Klein Rogahn) — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. 
 Роган Чанд (англ. Rohan Chand; нар. 21 березня 2000(20000321), Нью-Йорк, США) — американський актор.
 Роган Бопанна (англ. Rohan Bopanna) — індійський тенісист, спеціаліст із парної гри, чемпіон Ролан-Гарросу у міксті. 
 Маркус Роган (нім. Markus Rogan, 4 травня 1982) — австрійський плавець, олімпійський медаліст. 
 Роган (синд. Rohan — «земля володарів коней»; у деяких перекладах Мустангрім та Рістанія) — у романі Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів» королівство людей.
 Джо Роґан, Джозеф Джеймс Роґан (нар. 11 серпня 1967) — американський стендап-комік, спортивний аналітик[en] мішаних бойових мистецтв (MMA), ведучий подкасту.